Vivian steht für:

 Vivian (Vorname), geschlechtsneutraler Vorname
 eine Fee aus der walisischen und bretonischen Sagenwelt, siehe Nimue
 Vivian (Band), Schweizer Rockband
 Vivian (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 Orkan Vivian in Europa 1990
 (1623) Vivian, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vivian-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Vivian ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Heiliger Vivian (5. Jh.), fränkischer Bischof
 Bibianus von Saintes, im 5. Jahrhundert Bischof von Saintes
 Vivian, Abt 844–851 von Saint-Martin de Tours (Vivian-Bibel)
 Vivelin von Straßburg (Vivelin Rufus, Vivian le Rous, Vivelin der Rote; † nach 1347), elsässischer jüdischer Bankier
 George Vivian (1872–1936), kanadischer Sportschütze
 John Charles Vivian (1887–1964), US-amerikanischer Politiker
 Matheus Coradini Vivian (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Nicholas Vivian, 6. Baron Vivian (1935–2004), britischer Peer und Politiker
 Nick Vivian (* 1964), britischer Drehbuchautor
 Roxana Vivian (1871–1961), US-amerikanische Mathematikerin
 Weston E. Vivian (1924–2020), US-amerikanischer Politiker
 Young Vivian (* 1935), Politiker von Niue

Vivian ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vivian (Louisiana), im Caddo Parish
 Vivian (Nevada), im Elko County
 Vivian (Oklahoma), im McIntosh County
 Vivian (South Dakota), im Lyman County
 Vivian (West Virginia), im McDowell County
 Vivian Park, Utah

Siehe auch:
 Baron Vivian
 Vivian-Bibel
 Fivian
 Vifian
 Viviana
 Viviano
 Vivien